

Sigle 
 Reader's Digest – rivista internazionale pubblicata in Italia con il nome di Selezione
 Reddito dominicale
 Regio decreto
 Raccolta differenziata

Codici 
 RD – codice vettore IATA di Ryan International Air

Informatica 
 rd – comando MS-DOS per cancellare una directory

Altro 
 Rd – abbreviazione dell'inglese Road (strada)
 R&D – Research and development – ricerca e sviluppo
 R.D. – Reverendissimus Dominus - formula di cortesia usata in latino
 RD – targa automobilistica di Rendsburg-Eckernförde (Germania)
 R.D. – Retinopatia Diabetica